Тишинин — фамилия:

 Тишинин, Александр Анфимович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4972; 3 декабря 1834.
 Тишинин, Александр Владимирович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 17 октября 1915 (посмертно).